Termin -{AO}- ima više značenja.

 L-aspartat oksidaza, enzim
 Ao jezici, mala familija Tibeto-Burmanskih jezika